siwek – koń siwej maści

Nazwisko
 Agnieszka Jechowska-Siwek – polska lekkoatletka 
 Alberyk Siwek (właściwie Józef Siwek) – cysters 
 Franciszek Siwek – polski poeta ludowy i publicysta
 Jan Kazimierz Siwek – poeta, bajkopisarz, satyryk, autor słuchowisk
 Joachim Siwek – polski piłkarz 
 Natalia Siwek → Natalia Avelon – aktorka i piosenkarka
 Paweł Siwek – jezuita
 Rafał Siwek – polski śpiewak operowy (bas)
 Roman Siwek – polski puzonista
 Sławomir Siwek – polski polityk, dziennikarz, publicysta, poseł
 Tadeusz Siwek – polski siatkarz, trener, olimpijczyk z Meksyku 1968

Zobacz też 
 Siwak
 Siwki